Doença de Plummer

Pessoas
Amanda Plummer
Christopher Plummer
Henry Plummer
Penelope Plummer
Polly Plummer

Localidades

Plummer (Idaho)
Plummer (Minnesota)

Desambiguações de sobrenomes